

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martinh“ beginnt.

Martinh 



Martinho 
 Martinho, Gilberto (1927–2001), brasilianischer Schauspieler
 Martinho, Raphael (* 1988), italienisch-brasilianischer Fußballspieler